Аббревиатура GYD может означать:
 Международный аэропорт Гейдар Алиев
 код гайанского доллара в стандарте ISO 4217